Ozzfest — фестивальный тур по США и Европе (и впервые в Японии в 2013) с участием представлений многих хэви-метал и хард-рок групп. Был основан Оззи Осборном и его женой Шэрон Осборн, которые организуют ежегодный тур со своим сыном Джеком Осборном. Ozzfest tour показал множество групп с разными жанрами в пределах хэви-метал и хард-рок, включая альтернативный металл, трэш-метал, индастриал-метал, металкор, хардкор панк, дэткор, ню-метал, дэт-метал, постхардкор, готик-метал и блэк-метал. Оззи Осборн и Black Sabbath играли несколько раз на туре за эти годы. Проводился почти ежегодно с 1996 по 2018 год — исключая 2009, 2011, 2012 и 2014 годы.

История 
Фестиваль был создан в 1996 году Шерон Осборн — женой и менеджером Оззи. Тур был хорошо принят и стал ежегодным.
Первый Ozzfest не был национальным туром, а просто двухдневным фестивалем, проведенным в Фениксе, Аризона и Деворе, Калифорния 25 и 26 октября 1996 года. В 1997 году было много протестов за пределами фестиваля об отмене выступления Marilyn Manson. Однако все что запланировано состоялось. В 1998 году фестиваль направился в Великобританию. Концерт 18 июля 1998 года в Float Rite Park был объединен с Warped Tour 1998, на который пришло 39000 людей и он продолжался 12 часов, в шесть этапов с 48 группами.

В 2016 году состоялся 2-дневный фестиваль Ozzfest Meets Knotfest, 24—25 сентября в амфитеатре Сан-Мануель и Сан-Бернардино, Калифорния. Это объединение фестиваля с Knotfest в год 20-летия Ozzfest. На конференции в Голливуде, где встретились Оззи Осборн и Кори Тейлор, а также многочисленные звезды рока, Шерон Осборн сказала «Мы требуем, чтобы фестиваль был самым громким, самым большим, самым грязным фестивалем в Калифорнии. Мы не можем быть ещё счастливее чем сейчас». Оззи добавил «Мы здесь чтобы создать опустошение и историю». Кори отметил «это будет самой крутой вещью, частью которой я когда-либо был. Начиная с Ozzfest, добиваясь признания с Knotfest, мы объединяем силы, чтобы сделать немного истории в металле. Это должно было случиться и я горд быть частью этого». Шон Крейен заявил «Игра с Black Sabbath всегда честь. Слияние двух легендарных фестивалей будет большим опытом, который будет судьбоносным для поклонников, Мы взволнованы чтобы снова объединить свои семьи». Также фестиваль посвящен памяти друга Лемми Килмистера.

Ссылки 

 Официальный сайт
 Ozzfest '98 Tour diary, photos and interviews
 Ozzfest News Coverage — 2 New Jersey Deaths at Ozzfest 2007
 Ozzfest 2008 info
 Ozzfest 2008 — Metallica on Board 
 Ozzfest 2013 — OZZFEST JAPAN: More Details Revealed

Мероприятия, регулярно проводимые с 1996 года
Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали США
Оззи Осборн
Рок-фестивали